Trontjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trontjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Trontjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (5,86 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn